Il doppio maschile  del Kroger St. Jude International and the Cellular South Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Brian MacPhie e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma solo MacPhie ha partecipato in coppia con Chris Haggard.

Haggard e MacPhie hanno perso nei quarti di finale contro Davide Sanguinetti e Sargis Sargsian.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–2, 7–6 (7–3) Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Joshua Eagle (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Brian MacPhie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kroger St. Jude International and the Cellular South Cup 2003
ATP Tour 2003